Saint-Jean-aux-Bois, commune française des Ardennes
 Saint-Jean-aux-Bois, commune française de l'Oise
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France